Sergueï Aleksandrovitch Samodine (en ) est un footballeur russe né le  à Stavropol. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Palmarès 
 FK CSKA Moscou :
 Champion de Russie en 2003 et 2005

 FK Mordovia Saransk :
 Champion de deuxième division russe en 2014

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques en match officiel de Sergueï Samodine :

Références

Liens externes 
 

Footballeur russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Dnipro
Joueur de l'Arsenal Kiev
Joueur du Kryvbass Kryvy Rih
Joueur du Tchornomorets Odessa
Joueur du FK Mordovia Saransk
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du FK Ienisseï Krasnoïarsk
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Naissance en février 1985
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Stavropol